Ernst Lewinger ist der Name folgender Personen:

* Ernst Lewinger (Schauspieler) (1851–1937), österreichischer Schauspieler, Dramaturg und Regisseur 
 Ernst Lewinger (Grafiker) (1931–2015), deutscher Grafiker